Elisabetta d'Ungheria (1128-1154) - figlia di Béla II d'Ungheria, per matrimonio divenne duchessa della Grande Polonia
 Elisabetta d'Ungheria (1149-1189) - figlia di Géza II d'Ungheria, per matrimonio divenne duchessa di Boemia
 Elisabetta d'Ungheria (1207-1231) - santa e principessa ungherese, langravia di Turingia
 Elisabetta d'Ungheria (1236-1271) - figlia di Béla VI d'Ungheria, per matrimonio divenne duchessa di Baviera
 Elisabetta d'Ungheria (1255-1322) - figlia di Stefano V d'Ungheria, per matrimonio divenne regina di Serbia
 Elisabetta d'Ungheria (1292-1336) - figlia di Andrea III d'Ungheria, monaca domenicana
Elisabetta d'Ungheria può anche riferirsi a:
 Elisabetta di Slavonia (1352-1380) - figlia di Stefano di Slavonia, per matrimonio divenne imperatrice dell'Impero latino di Costantinopoli
 Elisabetta d'Austria (1436-1505) - figlia di Alberto II d'Asburgo, per matrimonio divenne regina di Polonia e Granduchessa di Lituania